В Султанате Бруней два ордена названы в честь короны Брунея:
 Королевский семейный орден Короны Брунея (Darjah Kerabat Mahkota Brunei) — высшая награда Султаната Бруней, учреждён 15 августа 1982 года;
 Почётнейший орден Короны Брунея (Darjah Sri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia) — государственная награда Султаната Бруней, учреждён 1 марта 1954 года.